Ніо́р () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, адміністративний центр департаменту Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 27675 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 55564,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Персоналії 
 Анрі-Жорж Клузо (1907—1977) — французький кінорежисер, сценарист та продюсер.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії
 Ніор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ніор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Де-Севр
Де-Севр